Il singolare del Toray Pan Pacific Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Elena Dement'eva era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Martina Hingis.

Martina Hingis ha battuto in finale Ana Ivanović 6–4, 6–2.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Marija Šarapova (semifinali)
  Martina Hingis (campionessa)
  Elena Dement'eva (semifinali)
  Jelena Janković (quarti di finale)

  Ana Ivanović (finale)
  Li Na (secondo turno)
  Shahar Peer (primo turno)
  Daniela Hantuchová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2007